STTV ist die Abkürzung für

 Schweizerischer Tischtennisverband
 Schweizerische Trecker Treck Vereinigung
 Steirischen Tennisverband
 Südbadischer Tischtennisverband

Abkürzung